Desa Butoh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Butoh (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 111,78), Jawa Timur, 
 Desa Butoh (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 112,05), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar